Sen noci svatojánské je divadelní hra Williama Shakespeara. Stejný název mají další umělecká díla:

Další zpracování Shakespearova námětu 

 1826 Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci svatojánské (op. 21), scénická hudba k Shakespearově hře,
 1960 Sen noci svatojánské (Britten), opera Benjamina Brittena,
 1973 Sen noci svatojánské (film, 1973), česká televizní adaptace Shakespearovy hry,
 1999 Sen noci svatojánské (film, 1999), britsko-americko-italská filmová komedie podle Shakespearovy hry,

Jiné významy 
 1855 Jacques Offenbach: Sen noci svatojánské (Offenbach), též Sen letní noci, hudební skeč. Námět se Shakespearovým dílem nesouvisí.